Az 1950-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonnegyedik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Ebben az évben két terembajnokság volt, egyet év elején, egyet év végén rendeztek.

Névváltozások:
A KAOE egyesült a Munkás TE-vel, új neve Bp. Vörös Meteor lett.
A Csepeli MTK új neve Csepeli Vasas lett.
A Postás SE új neve Bp. Postás lett.
A Békéscsabai SZSE új neve Békéscsabai Merkur lett.
A Békéscsabai VSE új neve Békéscsabai VSK lett.
A Goldberger SE új neve Keltex SE lett.
A Gázgyári MTE új neve Gázgyár Lombik lett.
Az Elzett SK új neve Vasas Elzett lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 
I.

II.

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1950.12.03. (tabella) 1950.03.07. és 1950.12.28. (terem)

N1950
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag